Die Communauté d’agglomération Seine-Eure ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Eure in der Region Normandie. Sie wurde am 1. September 2019 gegründet und umfasst 60 Gemeinden (Stand: 1. September 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Louviers.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich bereits am 30. Dezember 1996 gegründete Gemeindeverband gleichen Namens fusionierte am 21. Dezember 2012 mit der Communauté de communes Seine-Bord und wurde deshalb unter dem gleichen Namen neu gegründet.

Zum 1. Januar 2018 wurde Porte-Joie mit Tournedos-sur-Seine zur Gemeinde (Commune nouvelle) Porte-de-Seine vereinigt. Gleichzeitig verließen fünf Gemeinden die Communauté de communes Roumois Seine und schlossen sich den hiesigen Verband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 traten die Gemeinden La Harengère, La Saussaye und Mandeville von der Communauté de communes Roumois Seine dem hiesigen Verband bei. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 43.

Am 1. September 2019 fusionierte die Vorgängerorganisation mit der Communauté de communes Eure-Madrie-Seine und wurde unter dem gleichen Namen neu gegründet.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Seine Eure
Gemeindeverband im Département Eure
Gegründet 2019